Суперлига Србије у рукомету у сезони 2008/09. је треће такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Лига броји 16 клубова.

Клубови у сезони 2008/09.

Резултати по колима 

{| table width=100%
|-
| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1em style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" width=100%
|-
| colspan=5 bgcolor=#98A1B2 style="border:1px solid #7A8392;" |3. коло
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Прибој - Планинка || 29:26
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Црвенка - ОРК Ниш || 22:22|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Жупа - Југовић || 21:32|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Раднички - Пролетер || 25:23|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Ц. звезда - ПКБ || 42:26|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Таркет - Младост Р. || 31:23|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Војводина - Колубара || 29:29|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Партизан - Металопластика || 28:29|}
| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

|}

{| table width=100%
|-
| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

| width=20% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1em style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" width=100%
|-
| colspan=5 bgcolor=#98A1B2 style="border:1px solid #7A8392;" |8. коло
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Планинка - Младост Р. || 28:28|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| ПКБ - Колубара || 24:26|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Пролетер - Металопластика || 19:19|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Југовић - Партизан || 26:26|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| ОРК Ниш - Војводина || 30:28|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Прибој - Таркет || 31:24|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Црвенка - Ц. звезда || 30:27|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Жупа - Раднички || 26:29|}
| width=20% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1em style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" width=100%
|-
| colspan=5 bgcolor=#98A1B2 style="border:1px solid #7A8392;" |9. коло
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Раднички - Планинка || 29:27|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Ц. звезда - Жупа || 30:23|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Таркет - Црвенка || 31:29|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Војводина''' - Прибој || 23:22
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Партизан - ОРК Ниш || 35:24
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Металопластика - Југовић || 25:25
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Колубара - Пролетер || 28:22
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Младост Р. - ПКБ || 36:33
|}
| width=20% valign="top" |

|}

| width=20% valign="top" |

{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=1em style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" width=100%
|-
| colspan=5 bgcolor=#98A1B2 style="border:1px solid #7A8392;" |29. коло
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Југовић - Планинка || 24:24
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Пролетер - ОРК Ниш || 31:29
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| ПКБ - Прибој || 32:26
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Младост Р. - Црвенка || 29:25
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Колубара - Жупа || 39:12
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Металопластика - Раднички || 26:24
|- align=center bgcolor=#f5f5f5
| Партизан - Ц. звезда || 30:23
|- align=center bgcolor=#FFFFFF
| Војводина - Таркет || 34:35
|}
| width=20% valign="top" |

|}

 Табела Легенда:'''

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Суперлиге Србије
 Рукометни савез Србије
 Сезона 2008/09. - на srbijasport.net

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2008.
Рукомет у 2009.